Паі Пенгшатон ();  — таїландський співак та відомий актор. Він став співаком на звукозапису Grammy Gold з 2005 року.

Дискографія

Альбом
 2005 – Fon Rin Nai Mueng Luang ()
 2007 – Kam San Ya Khong Num Ban Nok ()
 2008 – Yak Bok Wa Ai Ngao ()
 2009 – Yak Mee Thoe Pen Fan ()
 2009 – Mee Thoe Jueng Mee Fan ()
 2010 – Pen Phuen Mai Dai Hua Jai Yak Pen Fan ()
 2012 – Siea Jai Kree Krang Koea Yang Lueak Thoe ()
 2013 – Tang Jai Tae Yang Pai Mai Thueng ()
 2014 – Yaak Pen Kri Khon Nueng Thee Fan Thueng ()
 2017 – Rak Tae Bo Dai Plae Waa Ngo ()
 2018 – Thim Ai Wai Trong Nee La ()
 2019 – Pai Huk Kun Sa ()

Примітки 

Тайські співаки